

Histoire 
 Berserk est un guerrier légendaire du monde nordique et germanique.

Manga 
 Berserk est un manga de Kentarō Miura, publié en 1989.
 Liste des chapitres de Berserk, la liste des chapitres du manga.
 , la liste des épisodes de la première série animée adaptée du manga, sortie en 1997.
 Berserk : L'Âge d'or, la trilogie adaptée du manga, sortie en 2013.
 Liste des épisodes de Berserk (2016), la liste des épisodes de la deuxième série animée adaptée du manga, sortie en 2016.
 Sword of the Berserk: Guts' Rage, un jeu vidéo sorti en 2000 sur Dreamcast.
 Berserk: Millennium Falcon Hen Seima Senki no Shō, un jeu vidéo sorti en 2004 sur PlayStation 2.
 Berserk and the Band of the Hawk, un jeu vidéo sorti en 2016 sur PlayStation 4.
 Personnages de Berserk, la liste des protagonistes de Berserk.

Film 
 Le Cercle de sang, de son nom anglais Berserk!, est un film britannique de Jim O'Connolly, sorti en 1968.

Musique 
 Berzerk est une chanson du rappeur américain Eminem sortie le .
 Berserk et Berserk 2.0 sont les noms de deux albums du groupe de glam metal britannique Tigertailz.
 Berserk est un groupe de punk hardcore originaire de Beauvais dans l'Oise (France). Composé de Tay Ceasar au chant, Sonic Lomig à la guitare, al à la basse et de Paulo Manouelle à la batterie.

Jeu vidéo 
 Berzerk est un jeu vidéo développé par Stern Electronics, sorti en 1980 sur borne d'arcade.

Roman 
  est un roman de  publié en 2007.

Berserker 
 Berserker est une série de huit romans de science-fiction de Fred Saberhagen, publiée aux États-Unis entre 1967 et 1979.
 Berserker est un film américain réalisé par Jefferson Richard en 1987.
 Berserker est un film sud-africain réalisé par Paul Matthews en 2001.
 Berserker est un court-métrage américain réalisé par Josh Eckberg en 2005.
 Berserker est un album de Gary Numan sorti en 1984.
 Berserker est un album du groupe de heavy metal Beast in Black.
 Berserker est le nom d'un mutant créé par Marvel Comics.
 Le Berserker est un héros viking ayant deux haches comme armes dans le jeu vidéo For Honor.
Berserker est une armure d'Alita dans Gunnm.